Дека́брь — многозначный термин, может означать:
 Декабрь — первый месяц зимы, двенадцатый месяц Григорианского календаря.
 «Декабрь» — российская рок-группа.
 «Декабрь» — фотогруппа, основанная фотографом из Красногорска Юрием Бабичем.
  — итальянский фильм.
  — индийский фильм.
 Декабрь (фильм, 2008) — бразильский фильм.
 Декабрь (фильм, 2022) — российский фильм.